Cratere Romeo – cratere lunare
Cratere Romeo – cratere su Oberon